Родевичи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Родевичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Родевичи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Родевичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Родевичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Родевичи — деревня в Логойском районе Минской области.